JPD est un sigle qui peut désigner :
 Juges pour la démocratie ou Juezas y jueces para la Democracia, une des cinq associations professionnelles de magistrats en Espagne ;
 , une revue scientifique évaluée par des pairs et publiée par IOP Publishing, une filiale de l'Institut de physique du Royaume-Uni.